Das Mannschaftsmehrkampffinale des Gerätturnens der Männer bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro wurde am 8. August 2016 in der Arena Olímpica ausgetragen. Insgesamt traten 40 Turner aus acht Mannschaften im Finale an.

Im Qualifikationswettbewerb am 6. August 2016 hatten sich acht Mannschaften für das Finale qualifiziert.

Pro Mannschaft wurden fünf Turner eingesetzt. An jedem Gerät wurden pro Mannschaft drei Turner nominiert. Es wurden also pro Mannschaft 18 Wertungen (drei pro Gerät) zusammenaddiert. Da die Qualifikation auch für die Einzelwettbewerbe galt, wurde bei Nationen, bei denen vier Turner an einem Gerät starteten die schwächste Wertung gestrichen.

Titelträger

Qualifikation

Finale

Weblinks 

 Mannschaftsmehrkampf Männer

Mannschaftsmehrkampf Manner